Censeur peut faire référence à : 

 Censeur, un magistrat romain dans l'Antiquité ;
 Caton l'Ancien (234 - 149 av. J.-C.) est souvent appelé Caton le Censeur.
 Censeur, magistrat de la république de Venise ; 
 Censeur, membre du conseil d'administration d'une entreprise, en général chargé de sa bonne gouvernance ;
 Quelqu'un qui applique la  censure ;
 Personne chargée de surveiller les études et de maintenir le bon ordre et la discipline dans un lycée en tant qu’adjoint du proviseur.
 Censeur, fonctionnaire responsable du censorat dans la Chine impériale.
 Le   est un vaisseau de ligne lancé en 1782, successivement français, britannique et espagnol.